Le terme Tergal peut désigner :
 Tergal, marque de fibre polyester ;
 Jean-Claude Tergal, un héros de bandes dessinées de Tronchet.